ФК Аустрија Беч () је аустријски фудбалски клуб из града Беча, који се такмичи у Првој лиги Аустрије. Били су 24 пута прваци и 26 пута освајачи купа. Боје клуба су љубичаста и бела.

Историја 

Основани су 12. марта 1911. године као крикеташка екипа. Први пут су постали прваци 1924. године. После су двапут освојили Митропа куп и то 1933. и 1936. године. После Другог светског рата су били веома успешни. Деведесетих година су освојили 3 титуле првенства, 3 куп титуле и 4 супер купа. Од 1995. до 2002. су се пласирали у средини табеле. Од 1996. до 1999. су имали негативну гол-разлику. У сезони 2002/03 освојили су прво место са гол-разликом +31 у 36 мечева. Спонзор клуба од 1999. до 2004. године био је Мемфис. У сезони 2004/05. су стигли до четвртфинала УЕФА Купа, где су изгубили од Парме. 2005/2006 су били поново прваци, и то им је до сада задња титула. 2006/2007 су били тек 6. на табели од 10 тимова, а на крају јесењег дела шампионата чак су били и задњи. 2007/2008 су били 3. на табели

Успеси 
 Прваци Аустрије: 1924, 1926, 1949, 1950, 1953, 1961, 1962, 1963, 1969, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 2003, 2006, 2013.
 Освајачи Купа: 1921, 1924, 1925, 1926, 1933, 1935, 1936, 1948, 1949, 1960, 1962, 1963, 1967, 1971, 1974, 1977, 1980, 1982, 1986, 1990, 1992, 1994, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009.
 Суперкуп: 1990, 1991, 1992, 1993, 2003, 2004.
 Митропа куп: 1933, 1936.

Аустрија Беч у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 
 ФК Аустрија Беч на сајту -{Soccerbase.com}-

Аустрија Беч
Спорт у Бечу
Беч